Лабасти́д-Монрежо́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Арти-э-Пеи-де-Субестр. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64290.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 165 км южнее Бордо, в 17 км к северо-западу от По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 536 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 349 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 273 были экономически активными, 76 — неактивными (показатель активности — 78,2 %, в 1999 году было 73,1 %). Из 273 активных жителей работали 259 человек (147 мужчин и 112 женщин), безработных было 14 (6 мужчин и 8 женщин). Среди 76 неактивных 36 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна (XVII век)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи